Cavallino peut désigner:

 Cavallino, commune italienne de la province de Lecce dans la région des Pouilles ;
 Cavallino-Treporti,  commune de la ville métropolitaine de Venise dans la région Vénétie en Italie ;
 Cavallino Matto, parc d'attractions de la Toscane en Italie .